Ochsenheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Ochsenheimer (1767–1822), deutscher Schauspieler und Lepidopterologe (Schmetterlingskundler)
 Friedrich von Ochsenheimer (1813–1908), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Magdalena Ochsenheimer (vor 1797–nach 1822), deutsche Theaterschauspielerin